This Town Ain't Big Enough for Both of Us é um single da banda estado-unidense Sparks, que leva o nome da faixa título. Foi regravada pela banda British Whale.

Singles de 1974